Pyongyang Sports Club é um clube de futebol da Coreia do Norte baseado em Pyongyang. É o clube de maior torcida da Coreia do Norte. Tem como cores o vermelho e branco.

Títulos 
  Liga de Futebol da Coreia do Norte
 Campeão (5): 1991, 2004, 2005, 2008 e 2009Jogos Paektusan Campeão (1): 2007Jogos Poch'ŏnbo Campeão (1): 2015Campeonato da República Campeão (1):''' 2004

Clubes de futebol da Coreia do Norte
Clubes de futebol fundados em 1956